

Lugares 
 Seixal - concelho no distrito de Setúbal.
 Seixal (freguesia do Seixal) - freguesia do concelho com o mesmo nome.
 Seixal (Porto Moniz) - freguesia no concelho do Porto Moniz.
 Seixal (Lourinhã) - lugar na freguesia da Lourinhã, no concelho com o mesmo nome.

Instituições 
 Seixal Futebol Clube - equipa de futebol
.
Desambiguações de topônimos